Fischbach (Mersch), een gemeente in het Luxemburgse kanton Mersch
Fischbach (Clervaux), een plaats in het Luxemburgse kanton Clerveaux
Fischbach (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Luzern
Fischbach-Göslikon, een gemeente in het Zwitserse kanton Aargau
Fischbach (Ötztal), een rivier in de Oostenrijkse deelstaat Tirol
Fischbach (Steiermark), een plaats in de Oostenrijkse deelstaat Steiermark

Duitsland:
Fischbach (bij Idar-Oberstein), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Fischbach (bij Kaiserslautern), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Fischbach bei Dahn, een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Fischbach-Oberraden, een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Fischbach/Rhön, een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Fischbach (Alsfeld), een stadsdeel van Alsfeld, deelstaat Hessen 
Fischbach (Neurenberg), een stadsdeel van Neurenberg, deelstaat Beieren